On the Line — четвёртый студийный альбом американской актрисы и певицы Дженни Льюис, вышедший 22 марта 2019 года на лейбле Warner Bros.. Альбом был запсиан в студии Capitol Records при участии и продюсировании таких музыкантов как Бек, Ринго Старр, Райан Адамс, Don Was, Benmont Tench, Jason Falkner и Джим Келтнер.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (84 из 100), The Daily Telegraph, The Independent, Robert Christgau и Vice.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Jenny Lewis — Red Bull & Hennessy (Jimmy Kimmel Live)
 Jenny Lewis — On the Line (аудио, весь альбом)

Альбомы США
Альбомы Warner Bros. Records
Рок-альбомы